Paus Sixtus I (115–125)
 Paus Sixtus II (257–258)
 Paus Sixtus III (432–440)
 Paus Sixtus IV (1471–1484)
 Paus Sixtus V (1585–1590)
 Sixtus van Bourbon-Parma (1886–1934)
 Sint-Sixtusabdij van Westvleteren